Osoby o tym nazwisku:
 Ivo Petrić – słoweński kompozytor
 Mladen Petrić – chorwacki piłkarz
 Nemanja Petrić – serbski siatkarz
 Nevenka Petrić – serbska pisarka, poetka